Intramuros peut désigner :
 Intramuros, le quartier le plus ancien de Manille, la capitale des Philippines ;
 Intramuros, un magazine indépendant consacré au design.

Intra-muros ou intra muros peut désigner ;
 Intra-muros ou intra muros, à l'origine, l'intérieur d'une ville fortifiée ; aujourd'hui, la ville-centre ou la commune principale d'une agglomération.